Termenul „Raport” se poate referi la:

 Raport Brundtland 
 Raport Special
 Raport anarmonic
 Raport giromagnetic
 Raport minoritar
 Raport semnal/zgomot 
 Raport sintactic
 Raport de coordonare 
 Raport de subordonare
 Raport tracțiune-greutate
 Raportul Comisiei de anchetă privind inundațiile din 2008
 Raportul de aur

Vezi și 
 Fracție
 Raportor